Степанова — жіноча форма російського прізвища Степанов. Відомі носії:
 Степанова Ангеліна Йосипівна (1905—2000) — радянська актриса театру і кіно. Народна артистка СРСР (1960).
 Степанова Анна Аркадіївна — доктор філологічних наук, професор.
 Степанова Майя Василівна (* 1940) — український кінооператор.
 Степанова Марія Олександрівна (* 1979) — російська баскетболістка.
 Степанова Олена Андріївна (1891—1978) — радянська оперна співачка.
 Степанова Тетяна Вікторівна (нар. 1962, Одеса) — українська радянська артистка балету, балетний педагог.
 Степанова Тетяна Михайлівна — доктор педагогічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі освіти
 Степанова Юлія Ігорівна (нар. 1986) — російська легкоатлетка, яка викрила російську допінгову систему в спорті.

Примітки 

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ